Кубок Англии 1965/66 — 85-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Третий раз в своей истории обладателем титула стал «Эвертон», одержав победу в финале на «Уэмбли» над «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:2.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 13 ноября 1965 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 4 декабря 1965 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 22 января 1966 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 12 февраля 1966 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 5 марта 1966 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 26 марта 1966 года.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1965/66 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1965/66 на Soccerbase.com

1965
Англия
Футбол в Европе в 1965 году
Футбол в Европе в 1966 году
Спорт в Великобритании в 1965 году
Спорт в Великобритании в 1966 году